Фула Ламбеле () е гръцка писателка и преводачка.

Биография 
Родена е в 1926 година в големия македонски град Солун, Гърция. Следва медицина в Солунския университет „Аристотел“ и защитава докторска дисертация в Цюрихския университет. В периода 1955 – 1996 година живее в Цюрих. Членка е на Обществото на солунските писатели и на Обществото на швейцарските писатели. От 1996 година живее в Солун, където си сътрудничи с повечето литературни списания, сред които са „Неа Пориа“, „Томес“, „Пародос“, „Лекси“ и други. Авторка е на много книги за деца, романи, разкази и други.

Умира в 2010 година.

Творчество 
 Ζώνη αγνότητας, Θεσσαλονίκη, „Νέα Πορεία“ (1978)
 Η δεύτερη βαλίτσα, Θεσσαλονίκη, „Νέα Πορεία“ (1976)
 Ισπανικό πανδοχείο, Αθήνα, „Τεκμήριο“ (1985)
 Ο φίλος μου ο Γιόζεφ, Θεσσαλονίκη, „Νέα Πορεία“ (1992)
 Πλανάρια, Θεσσαλονίκη, „Νέα Πορεία“ (1981)
 Πλανάρια. Νουβέλλα, [δεύτερη έκδοση], χ.τ., „Πιτσιλός“ (1995)
 Η γλάστρα με την μπιγκόνια, Καστανιώτη (1990)
 Το βατραχάκι, Καστανιώτη (1990)
 Ο μαύρος βασιλιάς, Καστανιώτη (1990)
 Το κλεμμένο γκαρσόνι, Καστανιώτη (1990)
 Η λαίδη κι ο κροκόδειλος, Εκδόσεις Καστανιώτη (1990)
 Το λαχείο, Εκδόσεις Λωτός (1990)
 Ιο, Νησίδες (2002)
 Διακοπή ταξιδιού, Νησίδες (2003)
 Το άλλο ανάστημα, Νησίδες (2004)
 Γάτες και πουλιά, Νησίδες (2005)
 Άγγελοι είναι, τί ξέρουν αυτοί; Νησίδες (2006)
 Ο ωραίος Ορέστης, Οδός Πανός (2008)

Бележки 

Родени в Солун
Гръцки писатели
Македонски гърци
Гръцки детски писатели
Гръцки преводачи
Възпитаници на Солунския университет
Възпитаници на Цюрихския университет
Починали в Солун